Мошико () — самая большая по площади провинция Анголы. Административным центром провинции является город Луена.

География 
Провинция граничит на востоке с Замбией, на северо-востоке — с Демократической Республикой Конго. К югу от Мошико располагается провинция Квандо-Кубанго, на западе — Бие, на севере — Южная Лунда. Площадь составляет 223 023 км².

История 
Во время войны за независимость и гражданской войны в Мошико располагались базы повстанческого движения УНИТА. В феврале здесь произошло последнее сражение гражданской войны, в результате которого погибли основатель УНИТА Жонас Савимби и его ближайший Антониу Дембу.

Население 
По данным на 2014 год численность населения провинции составляла 727 594 человек.

Уникальность провинции заключается также в том, что там проживает более 10 тысяч испаноязычных жителей (ок. 4,34 % населения провинции), что связывают с длительным присутствием кубинских войск во время гражданской войны (1975—2002).

Динамика численности населения провинции по годам:

Административное деление 
В административном отношении подразделяется на 9 муниципалитетов:
 Алту-Замбезе
 Бундас
 Каманонге
 Камея
 Леуа
 Луау
 Луакано
 Лушазес
 Мошико

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт провинции 

Провинции Анголы